MGAM () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 857 амінокислот, а молекулярна маса — 209 852.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, глікозидаз. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Глікозидази